Uromacerina ricardinii, unique représentant du genre Uromacerina, est une espèce de serpents de la famille des Dipsadidae.

Répartition 
Cette espèce est endémique du Brésil. Elle se rencontre dans les États de São Paulo, de Santa Catarina, de Rio de Janeiro, du Paraná, du Rio Grande do Sul, de Pará, de Bahia, d'Espírito Santo et du Minas Gerais.

Publications originales 
 Amaral, 1929 : Estudos sobre ofidios neotropicos. XVII. Valor sistemático de varias formas de Ophidios Neotrópicos. Memorias do Instituto Butantan, , .
 Peracca, 1897 : Intorno ad una nuova specie di Ofidio di S. Paulo (Brasile) riferibile al gen. Uromacer, D. & B.. Bollettino dei musei di zoologia ed anatomia comparata della R. Università di Torino, , ,  (texte intégral).

Liens externes 
 Genre Uromacerina :
 
 
 
 Espèce Uromacerina ricardinii :

Notes et références 

Dipsadidae
Serpent (nom scientifique)
Faune endémique du Brésil